Paulo André é um ex-futebolista brasileiro.

Também pode se referir a:
Paulo André de Oliveira, atleta brasileiro
Paulo André Tavares, músico brasileiro
Paulo André Barata, cantor brasileiro